La Vie (französisch für „das Leben“) bezeichnet:

 La Vie (Pablo Picasso), Gemälde von Picasso (1903)
 La Vie (Marc Chagall), Gemälde von Marc Chagall (1964)
 La Vie (Zeitung), katholische Wochenzeitung
 Restaurant la vie, ehemaliges Gourmetrestaurant in Osnabrück
 La Vie Claire, französische Radsportmannschaft
 La vie de Saint Louis, literarisches Werk des 14. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Vie
 Lavie
 La vie en rose
 C’est la vie (Begriffsklärung)